Ligusticum alboalatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Henry Haselfoot Haines. Ligusticum alboalatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
alboalatum